Katona György (1901–1981) George Katona, gazdaságpszichológus
 Katona György (1960) labdarúgó (Újpesti Dózsa)
 Katona György (1960–2021) festő
 Katona György (1988) labdarúgó (Kaposvári Rákóczi)

Jegyzetek